Йедлин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Йедлин, Деандре (род. 1993) — американский футболист, защитник.
 Йедлин, Стив (род. 1975) — американский кинооператор. См. также 
 Йедлинит — редкий минерал, галогенид свинца.